1489 км, 1489-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1489 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Астраханская область). Код 617416.
 1489 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811746.